Всеволожская — фамилия и топоним.

Топоним 
 Всеволожская — платформа Ириновского направления Октябрьской железной дороги на линии Пискарёвка — Ладожское Озеро.

Носительницы фамилии 
 Всеволожская, Анна Сергеевна (в замужестве Голицына; 1779—1837) — писательница в духе пиетизма, сестра княгини Софии Мещерской. 
 Всеволожская, Евфимия Фёдоровна (1629/1630—1657) — царская невеста, выбранная Алексеем Михайловичем.
 Всеволожская, София Сергеевна (в замужестве Мещерская; 1775—1848) — фаворитка будущего Александра I, впоследствии писательница и переводчица.

См. также 
 Всеволожская улица (Санкт-Петербург)
 Всеволожск (значения)
 Всеволожские
 Всеволожский